GBE est un sigle qui peut désigner :
 Grand cross of the order of the British Empire, la plus haute distinction de l'Empire britannique ;
 Garé Bon État, une abréviation ferroviaire ;
 Gigabit Ethernet (GbE), un terme décrivant une variété de technologies utilisées pour mettre en œuvre le standard Ethernet à des taux de transfert de données de 1Gb/s.

GBE est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Gaborone, au Botswana, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Gbe est un nom qui peut désigner :
 langues gbe, un groupe d'une vingtaine de langues apparentées, parlées dans une zone située entre l'est du Ghana et de l'ouest du Nigeria ;
 tofin-gbe, une langue béninoise.

Code IATA des aéroports